Gardner Lake ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Gardner Lake (Western Australia)

in Kanada:
 Gardner Lake (Alberta)
 Gardner Lake (Manitoba)
 Gardner Lake (Thunder Bay District, Ontario)
 Gardner Lake (Timiskaming District, Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Gardner Lake (Connecticut)
 Gardner Lake (Kansas)
 Gardner Lake (Maine)

Siehe auch:
 Gardner Lake Airport, privater Flugplatz am Gardner Lake in Connecticut